Роджер Федерер - победитель турнира.

Сеянные 
Восемь первых сеянных участников начинают турнир со второго круга. 

  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Роджер Федерер (Титул)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Робин Сёдерлинг (Третий раунд)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско ''(Второй раунд)

<li> Энди Роддик (Полуфинал)
<li> Давид Феррер (Третий раунд)
<li> Марин Чилич (Первый раунд)
<li> Михаил Южный (Первый раунд)
<li> Юрген Мельцер (Второй раунд)
<li> Николас Альмагро (Первый раунд)
<li> Иван Любичич (Первый раунд)
<li> Гаэль Монфис (Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2010